Late Show Viva Mundo — programa de televisão apresentado por Luisa Mell na RedeTV!
 Late Show with David Letterman — programa de televisão que foi apresentado por David Letterman na CBS
 The Late Late Show — programa de televisão apresentado por Craig Ferguson na CBS
 The Late Show with Stephen Colbert — programa de televisão que será apresentado por Stephen Colbert na CBS

Ver também

Desambiguação